François Descraques (1985-), réalisateur et acteur français ;
 Raphaël Descraques (1991-), réalisateur et acteur français.